Prandegg steht für:

 Burgruine Prandegg, Ruine der Burg Prandegg, Schönau, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Prandegg (Gemeinde Schönau), Ortschaft von Schönau im Mühlkreis, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Prandegg (Gemeinde St. Leonhard), Ortschaft von St. Leonhard bei Freistadt, Bezirk Freistadt, Oberösterreich

Siehe auch:
 Brandegg
 Brandeck